Кабако́в — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Кабаков, Абрам Борисович (1915—1993) — советский композитор.
 Кабаков, Александр Абрамович (1943—2020) — российский писатель, сценарист, публицист и обозреватель, журналист, колумнист.
 Кабаков, Борис Дементьевич (1923—1979) — советский стоматолог; член-корреспондент АМН СССР (1978), Заслуженный деятель науки РСФСР (1974).
 Кабаков, Василий Васильевич (1866—1919) — российский генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Кабаков, Зотей Константинович (род. 1942) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Кабаков, Иван Дмитриевич (1891—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Кабаков, Илья Иосифович (род. 1933) — советский и американский художник-концептуалист.
 Кабаков, Геннадий Германович (род. 1947) — советский, российский прозаик чувашского происхождения, член Союза писателей РФ.
 Кабаков, Константин Яковлевич (1840—?) — русский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Кабаков, Марк Владимирович (1924—2016) — русский писатель, поэт и публицист, капитан первого ранга.
 Кабаков, Олег Николаевич (1928—2009) — советский и российский геолог, энтомолог, старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, научный иллюстратор.